Dirt (canção)
 Dirt (série de televisão)
 Dirt (álbum de Alice in Chains)
 Dirt (álbum de Kids in Glass Houses)

Desambiguação